Катерина Михайлівна Турова (нар. 10 листопада 1981, Маріуполь, Українська РСР) — українська продюсерка, сценаристка і шеф-редакторка. Авторка ідеї тревел-шоу «Орел і решка» і «Навколо М».

Життєпис 
Катерина Турова народилася 10 листопада 1981 року в Маріуполі.

Закінчила Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кар'єра 
Після навчання працювала на телебаченні журналісткою і в рекламних агентствах копірайтеркою.

Катерина є авторкою ідеї тревел-шоу «Орел і решка». Формат телевізійної програми, створювався в команді, в яку входили Катерина Турова, Олена Синельникова, Євген Синельников, Антон Щербаков і Микита Чижов. Продюсеркою проекту виступила Нателла Крапівіна.

З 2010 по 2015 рік Катерина Турова займала посаду креативної продюсерки TeenSpirit Studio. Брала участь в зйомках програми «Орел і решка» як сценаристка-редакторка.

У 2015 році покинула студію.

Авторк ідеї програми «Навколо М» () з Лесею Нікітюк на телеканалі «Інтер» (в Росії — «Леся здеся» на телеканалі «Пятница!»).

Була шеф-редакторкою тревел-шоу «Анфіса в країні чудес» на телеканалі Ю, «Відпустка за обміном» на ICTV.

2019 - шеф-редактор і сценарист програми «Життя інших» () з Жанною Бадоєвою на Першому каналі в Росії (в Україні — «Інше життя» () на телеканалі «Інтер»).

З 2020 року - шеф-редакторка телепрограми «Ле Маршрутка» з Лесею Нікітюк на Новому каналі.

Примітки

Посилання 
 Девушка в стиле Pink: Екатерина Турова, креативный продюсер «Орел и решка»
 

Українські продюсери
Українські сценаристи
Українські редактори
Редакторки